Gracz – uczestnik gry
 Gracz – miejscowość w woj. zachodniopomorskim
 Gracz – powieść Fiodora Dostojewskiego
 Gracz – powieść Michaela Tolkina
 Gracz – film z 1992 roku, ekranizacja powieści Tolkina
 Gracz – film z 1997 roku, ekranizacja powieści Dostojewskiego
 Gracz – film z 2014 roku